Pontevedra – comune della Spagna nella comunità autonoma della Galizia
Ria de Pontevedra – ría situata all'interno dell'omonimo comune
Provincia di Pontevedra – provincia della Spagna nella comunità autonoma della Galizia
 Pontevedra – comarca della Spagna nella Galizia
Pontevedra – municipalità delle Filippine nella Provincia di Capiz
Pontevedra – municipalità delle Filippine nella Provincia di Negros Occidental
Pontevedra – città dell'Argentina nella Provincia di Buenos Aires